In memoriam (litt. « en mémoire [de] ») est une locution latine utilisée dans la liturgie des funérailles. Elle peut aussi faire référence à :

Musique
In memoriam, op.65, est un adagio pour violon et orchestre composé par Max Bruch en 1893 ;
In memoriam, op.12, est un poème pour chant, violon, violoncelle et piano composé par Maurice Emmanuel en 1908, sur un texte de Robert Vallery-Radot en 1908, créé en 1925 ;
In memoriam, un groupe de rock identitaire français créé en 1994 ;
In memoriam, une compilation du groupe Cathedral sortie en 1999.
Memoriam, un groupe de Death metal anglais fondé en 2016

Littérature
In memoriam est un livre de Paul Léautaud, récit de la mort de son père, publié en 1905.

Cinéma/télévision
In memoriam, un film espagnol d'Enrique Brasó sorti en 1977.
In memoriam, un film français de Benjamin Steinmann, . Le film raconte l'histoire des Malgré-Nous, ces jeunes soldats Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande durant la seconde guerre mondiale.

Jeux vidéo
In memoriam, une série de jeux vidéo d'aventure, composée de :
In memoriam, le premier opus, en 2003 ;
In memoriam : La Treizième Victime, l'extension du premier opus, en 2004 ;
In memoriam : Le Dernier Rituel, le deuxième opus, en 2006.

Voir aussi 
 
 
In memoriam A.H.H., un long poème d'Alfred Tennyson écrit en 1849 ;
In memoriam Dylan Thomas, un chant funèbre composé en 1954 par Igor Stravinsky ;
Für Lennart in memoriam, une œuvre d'Arvo Pärt composée en 2006 ;
Rituel in memoriam Bruno Maderna, une œuvre de Pierre Boulez composée en 1974–75 ;

Notes et références 

Homonymie de titre